NFL sezona 1973. je 54. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 16. rujna 1973. Super Bowl VIII je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 13. siječnja 1974. u Houstonu u Texasu na Rice Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije Miami Dolphinsi i pobjednici NFC konferencije Minnesota Vikingsi. Pobijedili su Dolphinsi rezultatom 24:7 i tako osvojili svoj drugi naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Nagrade za sezonu 1973.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Roman Gabriel, Philadelphia Eagles - 3219
Najviše jarda probijanja: O.J. Simpson, Buffalo Bills - 2003
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Harold Carmichael, Philadelphia Eagles - 1116

U obrani 

Najviše presječenih lopti: Dick Anderson, Miami Dolphins i Mike Wagner Pittsburgh Steelers - 8

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Los Angeles Rams - 388 (27,7 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Los Angeles Rams - 350,4 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Philadelphia Eagles - 214,1 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Buffalo Bills - 220,6 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Miami Dolphins - 150 (10,7 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Los Angeles Rams - 210,8 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Miami Dolphins - 92,1 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Los Angeles Rams - 90,7 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1973. u NFL-u
NFL.com, sezona 1973.

Izvori 

1973